Арам:

  — еврейское имя.

В Библии
  — согласно Ветхому Завету, регион, где обитали все народы Сирии и Месопотамии. Он включал:
  (Арам Нахараим), куда входила область ;
 Арам Даммесек;
  (Арам-Цоба);
  (Арам-Рехоб; Арам-бет-Рехоб);
 ;
 Арам Гесур (Арам-Гешур).

Библейские персонажи
 Арам, сын Сима — внук Ноя.
 Арам — предок царя Давида, сын Есрома ().
 Арам — внук Нахора, брата Авраамова ().
 Арам — сын Шемера, из колена Ассирова ().

Персоналии
 Арам I (род. 1947) — католикос Великого Дома Киликии.
 Арам, Аббас (1906—1985, Тегеран, Иран) — иранский дипломат и государственный деятель.
 Арам, Моше (1896—1978) — израильский политический деятель, депутат кнессета пяти созывов.
 Арам MP3 (род. 1984) — армянский певец, шоумен и комик.

Другое
 «Арам» (2002; Франция-США) — художественный фильм режиссёра Роберта Кешишяна.

См. также 
 Арама (значения)
 Арамеи
 Арамейское царство

Примечания